Церква Костянтина та Олени — низка культових споруд, на честь святих Костянтина і Олени.

Церква Костянтина та Олени — зруйнована церква Києва
 Церква Костянтина та Олени — церква у Маріуполі, поблизу якої збудовано мечеть Сулеймана Великого і Роксолани (2007) та однойменний ісламський культурний центр.
 Церква Костянтина та Олени — церква у Ніжині
 Церква Костянтина та Олени — церква у Піддністрянах, Львівська область
 Храм Костянтина та Єлени у Покровську (у 1962-2016 Красноармійськ) Донецької області
 Церква Костянтина та Олени — церква в Ізмаїлі
 Церква Костянтина та Олени — церква в Рені
 Церква Рівноапостольних Костянтина і Олени — церква у Розалівці, Одеська область
 Свято-Костянтино-Оленівська церква (Бецилове) — церква у Бецилове, Одеська область
 Церква Костянтина та Олени — церква у Сімферополі
 Кафедральний собор Святих Рівноапостольних Костянтина та Єлени у Тернополі (будівництво триває)
 Церква Костянтина та Олени — церква у селі Чорнопілля (, Карачоль) в Білогірському районі Автономної Республіки Крим

Примітки